Код Лиоко: Еволуција () је француска анимирана и играна телевизијска серија за децу, рађена по серији
Код Лиоко која је такође и пета сезона те серије. У Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Македонији се приказивала на каналу ТВ Ултра, синхронизована на српски језик. Синхронизацију је радио студио Лаудворкс.

Улоге

Списак епизода

Референце

Спољашње везе 
 
 Званичан веб-сајт
 Званичан српски веб-сајт

Француске серије које су се почеле приказивати 2013.
Француске серије које су се престале приказивати 2013.
Француске анимиране серије из 2010-их
Оригинални програм мреже France 3
Телевизијске серије на француском језику